Alessandro Bencivenni – sceneggiatore italiano
Giuseppe Bencivenni Pelli – saggista e scrittore italiano
Zucchero Bencivenni – notaio e letterato italiano